Педесет прво фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1953. године.

Преглед 
Такмичило се укупно четрнаест клубова, ФК Вереш Лобого је освојио првенство, што му је била седамнаеста титула шампиона Мађарске. ФК Вереш Лобого је освојио титулу испред ФК Хонведа и ФК Вашаша.

МТК се у овој сезони такмичио под именом ФК Вереш Лобого, док је претходне сезоне носио име ФК Башћа.

ФК Дунаујварош је основан 1952. године и већ после годину дана од оснивања већ је играо у првој лиги под именом Стаљинградски металски грађевинари (-{Sztálinvárosi Vasmû Építõk}-). Пошто је град, Дунаујварош, основан почетком педесетих година двадесетог века када је комунизам у Мађарској био веома јак и утицајан, пратећи традиције комунизма назван је Стаљинград а по томе и фудбалски клуб.

Финална табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Референце

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1953.
Фудбал у 1953.